Рендулич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рендулич, Борна (род. 1992) — хорватский хоккеист, крайний нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Ютика Кометс».
  (1920—2021) — югославский авиационный инженер, генерал-полковник ВВС СФРЮ.
 Рендулич, Зоран (род. 1984) — сербский футболист, защитник.
 Рендулич, Лотар (1887—1971) — немецкий и австрийский военный деятель, военный преступник, генерал-полковник